Al Qunayţirah kan syfta på följande platser:

Marocko 

 Kénitra, regionhuvudort, Gharb-Chrarda-Béni Hssen, Kenitra Province,

Syrien 

 Al Qunayţirah (provinshuvudstad i Syrien), al-Qunaytirah, 
 al-Qunaytirah (provins), provins, 

Robotskapade Marockoförgreningar
Robotskapade Syrienförgreningar